Opernbrunnen steht für folgende Brunnen
Opernbrunnen (Frankfurt (Main))
Opernbrunnen (Köln)
Opernbrunnen (Leipzig)
Opernbrunnen (Wien)